Выборы в ландтаг Свободного государства Пруссия 1928 года прошли 20 мая. Правящая коалиция (социал-демократы, центристы и демократов) вновь завоевала большинство, получив 226 мест из 450. Успешно выступили левые, так, СДПГ добилась наилучшего для себя результата с 1919 года, а Коммунистическая партия Германии (КПГ) впервые победила на окружном уровне, в округах №№ 11 (Мерзебург) и 22 (Восточный Дюссельдорф). Также добилась успеха  (известная также как Экономическая партия). Значительные потери понесла основная оппозиционная сила ландтага, Немецкая национальная народная партия (НННП), так же как и НСДАП, потерявшая почти половину своих мест, в то время как Немецкая народная (ННП) лишь несколько ухудшила своё положение.

Результаты выборов

Результаты по округам

После выборов 
Несмотря на неудачу демократов и центристов, успех СДПГ позволил правящей коалиции получить абсолютное большинство, 226 мандатов из 450, и сформировать новое правительство под руководством Отто Брауна.

Примечания

Литература 
 

Пруссия
Выборы в Пруссии
1928 год в Германии
Май 1928 года